А́нна Фёдоровна Ку́зина (1918—1992) — советский учёный-радиохимик, ,  , исследователь химии технеция.

Основные даты жизни 

 1936 – 1941 Обучение в Ленинградском химико-технологическом институте Ленсовета
 1941 – 1942 Казань, работа в эвакуации, военпредом. Туда же эвакуирован ЛФТИ.
 1943 – Свадьба с Игорем Панасюком, переезд в Москву, на ул. Песчаная, работа в ЛИПАН, начало работ по атомному проекту в России.
 1945 – рождение сына - Михаила Игоревича Панасюка, начало строительства первого экспериментального атомного реактора Ф-1 в России.
 1947 – 1952 жизнь с семьёй в городе Озерск (База-10, посёлок Госхимзавода им. Менделеева, и Челябинск-40), строительство первого промышленного атомного реактора в России (А-1, "Аннушка" наработка первого плутония).
 1953 – 1991 возвращение в Москву, работа в лаборатории РХИ ИФХ АН СССР  (сейчас ИФХЭ РАН).

Анна Федоровна родилась 6 августа 1918 года в деревне Северская (ныне на территории Пудожского района Республики Карелия). [1, стр. 22]

Мать — Лина, отец — Фёдор. Училась в Ленинградском химико-технологическом институте имени Ленсовета (1936—1941). Муж — Игорь Семёнович Панасюк — дипломник и аспирант руководителя советского атомного проекта И. В. Курчатова, участник создания и пуска Ф-1, научный руководитель создания первого промышленного атомного реактора «А» ("Аннушка" А-1) в городе Озерске [1, стр.23].

Вследствие постоянного присутствия и общения в быту (на Соколе, ул. Песчаная и Базе 10 (коттеджи академиков)) Анна Федоровна была знакома со всеми главными участниками Атомного проекта СССР. Свидетелем на свадьбе Анны и Игоря Панасюка был И.В. Курчатов. На Соколе проживала в одном доме с Б.Л.Ванниковым, Ю.Б.Харитоном и др. Существует мнение, что народное имя первому промышленному атомному  реактору дали в честь А.Ф. Кузиной.

Вклад в науку 
Основные работы Анны Фёдоровны Кузиной посвящены получению и исследованию свойств искусственного радиоактивного элемента — технеция. Является автором монографии «Технеций», выпущенной издательством «Наука» в 1980 (соавтор — В. И. Спицын) и более 100 статей, выпущенных вместе с такими учёными как В.И. Спицын , Г. Н. Пирогова, О. А. Балаховский , С. В. Крючков, К. Э. Герман  (Synthesis and properties of new chloride technetium clusters), А.Ф. Царенко и др. Выполнила серию работ по полярографии технеция, аналитической химии технеция , химии кластеров технеция . Была организатором и основным исполнителем работ по выделению технеция из отходов отработанного ядерного топлива АЭС с использованием ионообменной технологии [4, стр. 29] и получению в СССР партии из 1 кг металлического технеция [4, стр. 30]

Лауреат Премии Совета Министров СССР, 1976, за цикл работ по исследованию и выделению технеция. .

Похоронена в колумбарии Новодевичьего кладбища  .

Памяти А. Ф. Кузиной посвящён 10-й Международный симпозиум по технецию и рению, проходивший  в 2018 году в Москве. В рамках этого международного симпозиума (ISTR2018 ) отмечен 100-летний юбилей со дня рождения А.Ф. Кузиной, выпущен специальный знак :

В 2020 был снят фильм Бомба (сериал, 2020) ), где роль главной героини сыграла  Брик, Евгения Владимировна. Прототипом этой героини - Анны Галеевой, (хотя не единственным) преимущественно в части личной жизни - как жена главного конструктора первого атомного реактора - была Анна Кузина.

Примечания 

Химики по алфавиту
Радиохимики СССР
Химики XX века
Выпускники Санкт-Петербургского технологического института
Похороненные на Новодевичьем кладбище